

Aziende 
 Bonnier – gruppo editoriale svedese

Persone 
Céline Bonnier (1965) – attrice canadese
Eva Bonnier (1857-1909) – pittrice, paesaggista, ritrattista e filantropa svedese
Gaston Bonnier (1853-1922) – botanico francese
Joakim Bonnier (1930-1972) – pilota automobilistico svedese